Корта́сар () — испанская фамилия и топоним баскского происхождения.

Носители фамилии 
 Кортасар, Октавио (1935—2008) — кубинский режиссёр, сценарист и продюсер.
 Кортасар, Хулио (1914—1984) — аргентинский писатель, живший и работавший в Париже.
 Кортасар, Эрнесто (1940—2004) — мексиканский композитор и пианист.
 Аугусто Рауль Кортасар(es) — аргентинский учёный, искусствовед.
 Рене Кортасар Сагарминага(es) — чилийский учёный и исследователь.
 Рене Кортасар Санс(es) — чилийский экономист, политик.
 Модесто Кортасар(es) — испанский премьер-министр.
 Луис Кортасар и Рабаго(es) — мексиканский военный XIX века.

Топоним 
 Кортасар — город и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Гуанахуато.